De Werfpoort was een van de vele poternes in de Nederlandse vestingstad Venlo.

De exacte ligging van deze poterne is niet overgeleverd, hoewel Hermans de poterne wel plaatst in de stadsmuur aan Maaszijde. Gezien de naam van de poterne heeft zij vermoedelijk gelegen nabij de Werf. De poterne moet al hebben bestaan in 1650.

Vestingwerk van Venlo